san Gianuario – martire con Proto e Gavino, commemorati il 25 ottobre
 san Gianuario, venerato a Marsico Nuovo